Khun’khe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yongding He, vattendrag, 
 Hun He (vattendrag i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar